O Clássico Capitalino é um tradicional derby de futebol entre duas equipes da Cidade do México: Club de Fútbol América e Club Universidad Nacional.

Clássicos do futebol mexicano